В Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа с названием Мак-Ферсон ():

 Мак-Ферсон (округ, Канзас)
 Мак-Ферсон (округ, Небраска)
 Мак-Ферсон (округ, Южная Дакота)

См. также 
 Макферсон